Jméno a příjmení David Pokorný má více nositelů:

 David Pokorný (fotbalista) (* 1989) – český fotbalový brankář, působí v FK Viktoria Žižkov
 David Pokorný (politik) (* 1995) – český politik a fyzik, zastupitel města Brna, místopředseda Svobodných a později lídr hnutí Fakt Brno